Ла-Кор (Каталонія) () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії
 Ла-Кор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна